CISAC – Międzynarodowa Konfederacja Związków Autorów i Kompozytorów (fr. Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs) założone w 1926 roku w Paryżu. Prezydentem CISAC jest Jean-Michel Jarre.

Zobacz też 
 ZAIKS

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Stowarzyszenia 

Międzynarodowe organizacje pozarządowe
Muzyka
Paryż